Суперформула:
 Суперформула — математическая формула, на основе суперэллипса.
 Супер-Формула — ранее известная как Японская Ф2000, Японская Ф2, Японская Ф3000 и Формула-Ниппон, автогоночный чемпионат на машинах с открытыми колёсами.